Curis ist der Familienname bzw. ein Namensbestandteil folgender Personen:

 Carlo Curis (1923–2014), italienischer Geistlicher, Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Manuel Pérez y Curis (1884–1920), uruguayischer Schriftsteller, Lyriker (der Familienname ist Pérez y Curis)
Orte:
Curis-au-Mont-d’Or, Frankreich 
Siehe auch:
Kūris